Název Petříkovice má více sídel:
 Petříkovice (Chvaleč), část obce Chvaleč v okrese Trutnov
 Petříkovice (Mladoňovice), část obce Mladoňovice v okrese Chrudim
 Petříkovice (Nadějkov), část obce Nadějkov v okrese Tábor

Podobné názvy 
 Petřkovice
 Petříkov
 Petříkovec
 Petříkovický potok
 Petrovice

Externí odkazy